Changes – album grupy Collage
 Changes – album Don Carlosa
 Changes – album DVD grupy Godsmack
 Changes – album Romana Loba
 Changes – album Justina Biebera

Single:
 Changes – singel 2Paca
 Changes – singel Willa Younga
 Changes – singel duetu Ozzy’ego Osbourne’a i Kelly Osobourne, wydany w 2003
 Changes – singel duetu Faul & Wad Ad
 Changes – singel Backstreet Boys
 Changes – singel XXXTentaciona